

Sigle 
 Active Queue Management – una tecnica per router internet che consiste nello scartare o marcare (ECN) i pacchetti prima che la coda sia piena

Codici 
 AQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ariquemes (Brasile)